Staten Island steht für:
 Staten Island, Insel und Stadtbezirk von New York
 Staten Island (Aleuten), Insel der Aleuten
 Staten Island (Film), amerikanisch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 USCGC Staten Island (WAGB-278), Eisbrecher der United States Coast Guard
 Staten Island Heights, Hochebene im Viktorialand Antarktika
 Isla de los Estados, Insel in Feuerland, Argentinien